Siegfried Lowitz – attore tedesco 
 Löwitz – frazione del comune tedesco di Ducherow